

Населені пункти та їхні частини

 Ґронувко — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґронувко — село в гміні Ліпно Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Ґронувко — колонія в гміні Інсько Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґронувко — осада в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки